Cap San Marco ist der Name zweier Handelsschiffe:
 Cap San Marco (1961), Stückgut-Schnellfrachter der Cap-San-Klasse (1961)
 Cap San Marco (2013), Kühlcontainerschiff der Cap-San-Klasse (2013)